Il CD Brulé, o Instant CD, è un CD che viene venduto al pubblico subito dopo lo svolgimento di un concerto e che contiene la registrazione del concerto appena eseguito.

Descrizione 
È un'iniziativa ideata per la prima volta in Italia dal gruppo musicale Elio e le Storie Tese, durante il concerto di Varese dell'11 marzo 2004: la prima ora dell'evento dal vivo venne registrata ed in seguito, grazie ad alcuni masterizzatori in parallelo, registrata su CD (con la produzione di 400 CD a concerto) o scaricata su una chiave USB, e venduta agli spettatori (e online sul sito ufficiale) immediatamente dopo la fine del concerto.

Durante il primo anno vennero venduti oltre 9000 CD Brulé dal titolo Ho fatto due etti e mezzo, lascio?. L'anno seguente il gruppo ha riproposto l'iniziativa, intitolando i CD Grazie per la splendida serata e in sei occasioni speciali Qualità oro. Entrambi i tour (escluso quindi Qualità Oro) sono stati divisi in tre parti, generando così tre differenti scalette e, di riflesso, tre differenti playlist, dalle quali sono stati tratti due cofanetti da tre CD l'uno, intitolati Il meglio di Ho fatto 2 etti e mezzo, lascio? e Il meglio di Grazie per la splendida serata.

Note

Voci correlate 
DVD Brulé
Elio e le Storie Tese

Terminologia della musica
Elio e le Storie Tese